Гроно

 Гроно — виноградная кисть, гроздь. 
 Гроно — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Гроно — украинская литературно-художественная группа (1920).